Adam Sawicki (1887–1968) – duchowny
 Adolf Sawicki (1897–1940) – polityk
 Anatol Sawicki (1897–1948) – podpułkownik
 Andrzej Sawicki (ujednoznacznienie)
 Bogdan Sawicki (ujednoznacznienie)
 Bronisław Sawicki (1860–1931) – chirurg
 Edward Sawicki (1833–1924) – chirurg
 Feliks Sawicki (1914–1981) – proboszcz
 Feliks Sawicki (1928–1979) – statystyk medyczny
 Gustaw Sawicki (1893–1981) – policjant
 Heliodor Sawicki (1943–2018) – duchowny katolicki
 Igor Sawicki (1915–1984) – malarz, kolekcjoner
 Izydor Stella-Sawicki (1881–1957) – inżynier
 Jacek Sawicki (ur. 1957) – historyk
 Jakub Sawicki (1899–1979) – prawnik, kanonista, historyk prawa, profesor
 Jan Sawicki (ujednoznacznienie)
 Jerzy Sawa-Sawicki (1886–1922) – działacz
 Jerzy Sawicki (1910–1967) – profesor prawa karnego
 Karol Sawicki (ur. 1941) – germanista
 Kazimierz Sawicki (1888–1971) – generał 
 Leszek Sawicki (ur. 1924) – geolog, kartograf
 Ludomir Sawicki (1884–1928) – geograf
 Ludwik Sawicki (ujednoznacznienie)
 Maciej Sawicki (ur. 1979) – piłkarz
 Marek Sawicki (ur. 1958) – inżynier rolnik, minister rolnictwa i rozwoju wsi, polityk
 Melchior Stanisław Sawicki (zm. 1668) – kasztelan brzeski
 Michał Sawicki (1909–1986) – łucznik
 Mieczysław Sawicki (1917–2008) – generał
 Mirosław Sawicki (ur. 1946–2016) – minister
 Pawieł Sawicki (ur. 1994) – piłkarz
 Piotr Sawicki (ujednoznacznienie)
 Roman Sawicki (1888–1942) – nauczyciel
 Stefan Sawicki (ur. 1927) – historyk literatury
 Stefan Sawicki – prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Tadeusz Sawicki (1957–2000) – prezydent Przemyśla
 Witold Eugeniusz Sawicki (1896–1979) – pułkownik
 Władysław Sawicki (ur. 1920–2016) – polityk
 Wojciech Sawicki (inżynier) (ur. 1936–2018) – inżynier, ekonomista, autor kalendarzy
 Wojciech Sawicki (urzędnik) (ur. 1955) – sekretarz generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy